Gararu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gararu (ort), Sergipe, 
 Gararu (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar